Nemertodermatidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Nemertodermatidae i klassen Nemertodermatida, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nemertodermatidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Nemertodermatidae